Oakland Public Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oakland Public Library (Kalifornien), ID-Nr. 83001173
 Oakland Public Library (Maine), ID-Nr. 00000375